

Patronymie
 David Forst (né en 1976) est un dirigeant américain de baseball.
Grete Forst (1878-1942), soprano autrihcienne.
 Michel Forst, secrétaire général de la Commission nationale consultative des droits de l'homme
 Werner Forst (1892-1971) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Willi Forst (1903-1980) est un acteur et réalisateur autrichien.

Toponymie
Forst en allemand désigne une forêt, autrefois une Wildbannforst.

Allemagne 
 Forst, ville dans le land de Brandebourg ;
 Forst, commune de l'arrondissement de Karlsruhe, dans le land de Bade-Wurtemberg ;
 Forst, commune de l'arrondissement d'Altenkirchen (Westerwald), dans le land de Rhénanie-Palatinat ;
 Forst (Eifel), commune de l'arrondissement de Cochem-Zell, dans le land de Rhénanie-Palatinat ;
 Forst (Hunsrück), commune de l'arrondissement de Cochem-Zell, dans le land de Rhénanie-Palatinat ;
 Forst an der Weinstraße, commune de l'arrondissement de Bad Dürkheim, dans le land de Rhénanie-Palatinat ;
 Forst, village de Bavière, sur la commune de Schonungen.

Suisse 
 Forst, ancienne commune du Canton de Berne, aujourd'hui intégrée à Forst-Längenbühl
 Forst-Längenbühl, commune du Canton de Berne

Autre 
 Birra Forst, une marque de bière italienne

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme